Alton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Alton Township, du comté de Madison, dans l'Illinois ;
 , du comté de Waseca, dans le Minnesota.

Homonymie de townships